Das Red Rock Pro Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Las Vegas. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 25. September bis 2. Oktober 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Las Vegas